Велика синагога (Бережани), частково збережена
 Велика синагога (Бучач), знищена у 1940-х роках
 Велика синагога (Варшава), знищена у 1943 році
 Велика синагога (Володава)
 Велика синагога (Володимир)
 Велика синагога (Дубно)
 Велика синагога (Ізяслав)
 Велика синагога (Луцьк)
 Велика синагога (Любомль), знищена у 1947 році
 Велика синагога (Олика)
 Велика синагога (Острог)
 Велика синагога (Тернопіль)